Diese Liste der Studentenverbindungen in Münster verzeichnet die aktiven und ehemals aktiven Studentenverbindungen an der  Westfälischen Wilhelms-Universität. Die Hälfte der 30 Verbindungen gehört zu katholischen Korporationsverbänden.

f.f. = farbenführend, sonst farbentragend; v.u. = von unten gelesen

Vertagte, verlegte und fusionierte Studentenverbindungen in Münster

Literatur 
 P. Bahlmann: Münsterischer Universitäts-Kalender. Sommerhalbjahr 1912. Münster 1912.
 Ernst Hans Eberhard: Handbuch des studentischen Verbindungswesens. Leipzig, 1924/25, S. 104–107.
 Ernst-Günter Glienke: CIVIS ACADEMICUS unter Bearbeitung von Klaus Kettling (III.–VII. Auflage), Ernst Thomas (VIII. Auflage), Jahrgang 2005/2006, Köln 2004, ISBN 3-89498-149-0
 Klaus Neuhaus: Studentenpostkarten aus Münster. Eine anschauliche Geschichte Münsteraner Studentenlebens. Schernfeld 1993.

Weblinks 
 Hochschulgruppen an der Uni Münster – Liste auf der offiziellen Seite der WWU Münster

Munster